Okręty US Navy o nazwie USS  "Thresher", pochodzącej od rekina:
Pierwszy "Thresher" (SS-200) był okrętem podwodnym typu Tambor, który służył w czasie II wojny światowej;
Drugi "Thresher" (SSN-593) był okrętem podwodnym, wiodąca jednostka typu Thersher / Permit. Uległ katastrofie podwodnej 10 kwietnia 1963.

Thresher